Hubing ist der Ortsname von

 Hubing (Offenberg), Ortsteil der Gemeinde Offenberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Hubing (Rattenberg), Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hubing (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern